Оссе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на захід від Парижа, 19 км на схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2017 року Оссе і Сент-Обен-дю-Павай було приєднано до муніципалітету Шатожирон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 400 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1180,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1087&CommuneId=36241
 [ Розташування муніципалітету Оссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен